El término Krasnooktiabrski  puede referirse a:

Krasnooktiabrski (Adiguesia), localidad de la república de Adiguesia, en Rusia.
Krasnooktiabrski (Cheliábinsk), localidad del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Krasnooktiabrski (Kírov), localidad del óblast de Kírov, en Rusia.
Krasnooktiabrski (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Krasnooktiabrski (Kursk), localidad del óblast de Kursk, en Rusia.
Krasnooktiabrski (Mari-El), localidad de la república de Mari-El, en Rusia.
Krasnooktiabrski (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Krasnooktiabrski (Penza), localidad del óblast de Penza, en Rusia.
Krasnooktiabrski (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.
Krasnooktiabrski (Stávropol), localidad del krai de Stávropol, en Rusia.
Krasnooktiabrski (Volgogrado), localidad del óblast de Volgogrado, en Rusia.